Carrer de l'Església (Esplugues de Llobregat)
 Carrer de l'Església (l'Hospitalet de Llobregat)
 Carrer de l'Església de Sant Just, a Sant Just d'Ardèvol (Solsonès)
 Carrer de l'Església (Sant Llorenç de Morunys)
 Carrer de l'Església (Saus, Camallera i Llampaies)
 Carrer de l'Església (Torroella de Montgrí)
 Carrer de l'Església (Valls)
 Carrer de l'Església (Ventalló)